Зоб:
 Зоб — расширенная часть пищевода у ряда беспозвоночных и птиц.
 Зобная железа — одно из названий тимуса.
 Зоб — заболевание, увеличение объёма щитовидной железы.